Le championnat du monde de squash 2007 est l'édition 2007 du championnat du monde qui se déroule du 25 novembre au  décembre 2007 aux Bermudes.
Amr Shabana gagne son troisième titre de champion du monde en battant Grégory Gaultier en finale.

Dotation et points 
En 2007, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Championnat du monde féminin de squash 2007

2007
Squash masculin
Squash masculin 2007
Monde masculin 2007
Monde masculin
Sport en novembre 2007
Sport en décembre 2007